Улита:
 Улита — русское женское имя, народная форма от Иулитта.
 Улита — река в Мурманской области.
 Улита — озеро в Мурманской области.
 Улита — село в Онгудайском районе Республики Алтай.

См. также 

 Улитка
 Улиты — род птиц семейства бекасовых.

Русские женские имена